Op het US Open 1979 tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 28 augustus tot en met 9 september 1979.

Toernooisamenvatting 
Het als eerste geplaatste Zuid-Afrikaanse duo Greer Stevens en Bob Hewitt won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als tweede geplaatste titelverdedigers Betty Stöve en Frew McMillan in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Hewitt had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Stevens geen.

De Nederlandse finaliste Betty Stöve was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1979